Le Clan Doherty (en irlandais : Clann Ua Dochartaigh) est un clan irlandais basé dans le Comté de Donegal

Patronyme 

 Amina Doherty (2000-), militante et artiste féministe nigériane ;
 Catherine Doherty (1896-1985), militante chrétienne russo-canadienne,  d'Edward Doherty ;
 Charles Doherty (1855-1931), homme politique canadien ;
 Edward Doherty (1890-1975), journaliste, scénariste et écrivain américain, époux de Catherine Doherty ;
 Ed Doherty (né en 1949), médecin et homme politique canadien ;
 Hugh Lawrence Doherty (1875-1919), joueur de tennis britannique ;
  ;
 Ken Doherty (né en 1971), joueur professionnel irlandais de snooker ;
 Kevin Doherty , homme politique canadien (Saskatchewan) ;
 Kieran Doherty (1955-1981), membre de l'IRA provisoire et Teachta Dála ;
 Paul Charles Doherty (né en 1946), auteur de romans policiers britannique ;
 Pete Doherty (né en 1979), chanteur de rock britannique ;
  ;
 Regina Doherty (née en 1971), femme politique irlandaise ; 
 Reginald Frank Doherty (1872-1910), joueur de tennis britannique ;
 Sean Doherty (1995-), biathlète américain 
 D'autres personnalités nommées 
 Shannen Doherty (née en 1971), actrice américaine ;
 (1907-2000), ingénieur américain et inventeur de l'amplificateur Doherty

Technologie
 Amplificateur Doherty, type d'amplificateur RF de puissance à haut rendement. 

Homonymie de patronyme